Pierre Maillard peut désigner :
 Pierre Maillard (1916-2018), diplomate français ;
 Pierre Maillard, maire de Saint-Aubin-d'Écrosville entre 2001 et 2014 ;
 Pierre Maillard (1954-), réalisateur suisse.